Palanca-negra (Hippotragus niger)

 Antilope cervicapra.